Infedele (Cynara) – film di King Vidor del 1932
Infedele – album di Colapesce del 2017